

Carriera
Il 21 ottobre 2021 debutta in Série A con la maglia del  in occasione dell'incontro perso 2-1 contro il .

Note

Collegamenti esterni